Rossignolet peut faire référence à :
 un rossignolet, petit du rossignol ;
 Rossignolet du bois, chant traditionnel occitan ;
 la cascade du Rossignolet, cascade française.